Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier III, se dispute à San Antonio du 23 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1992
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1992
Événement sportif à San Antonio
Compétition de tennis au Texas
Tennis en mars 1992